Предвари́тельное рассле́дование:
 Предварительное расследование — вторая стадия уголовного процесса, следующая за стадией возбуждения уголовного дела.
 «Предварительное расследование» — художественный фильм. СССР (1973), продолжение фильмов «Хозяин тайги» и «Пропажа свидетеля»
 Предварительное расследование (журнал) — официальное издание официальное издание Следственного комитета Республики Беларусь.